Catoosa pode se referir a:
Catoosa (Oklahoma)
Condado de Catoosa

Desambiguação